Gustav Adolf von Schweden ist der Name folgender Personen:
 Gustav II. Adolf (Schweden) (1594–1632), König von Schweden; wichtige Person im Dreißigjährigen Krieg
 Gustav IV. Adolf (Schweden) (1778–1837), König von Schweden
 Gustav VI. Adolf (Schweden) (1882–1973), König von Schweden
 Gustav Adolf Erbprinz von Schweden (1906–1947), Erbprinz von Schweden und Herzog von Västerbotten

Gustav Adolf ist weiterhin der Name von:
 Gustav Adolf (Nassau-Saarbrücken) (1632–1677), Graf von Saarbrücken
 Gustav Adolf (Mecklenburg) (1633–1695), Herzog zu Mecklenburg
 Gustav Adolf Horn, * 1954, Wirtschaftswissenschaftler
 Gustav Adolf Kleinfeller (1824–1899), Lehrer und Pädagoge

Den Vornamen Gustav-Adolf trägt
 Gustav-Adolf Wöhler, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gustav Adolfs Page